Kalinka (Russisch volksliedje)
 Kalinka (zangeres) (1939), Belgische zangeres die aan veel songfestivals meedeed
 Kalinka Ensemble, een Belgische muziekgroep die bestaat uit vier zigeunermuzikanten